Persello ist der Familienname folgender Personen:
 Belén Persello (1893–2017), argentinische Schauspielerin
 Nino Persello (1926–1990), italienischer Schauspieler